Rzeczyce ist Name zweier polnischer Dörfer:
 Rzeczyce (Frampol) in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Frampol
 Rzeczyce (Rudziniec) in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Rudziniec